По́рховский уе́зд () — административная единица Псковской губернии Российской империи. По площади занимал 6902,5 км² (631781 десятин), население по данным переписи 1897 года — 171 819 человек. Уездным городом являлся Порхов.

История 
В древности эти земли принадлежали Новгородской республике. С 1442 года присоединены к Великому княжеству Московскому. Территория неоднократно являлась ареной московско-литовских конфликтов.

В составе Российской империи 
В 1708 году Порхов приписан к Ингерманландской губернии. С 1732 года упоминается в документах как город Новгородской провинции Новгородской губернии. В 1776 году был перечислен во вновь образованную Псковское наместничество (с 1796 года — губерния). В 1777 году в составе этой губернии учреждается Порховский уезд. Главным занятием жителей, как и в большинстве других уездов губернии, являлось хлебопашество.

Во второй половине XIX века в уезде действовала земская почта.

При советской власти 
1 августа 1927 года по постановлению Президиума ВЦИК и СНК РСФСР, территория Псковской губернии была разделена на два округа: Псковский и Великолуцкий, которые вошли в состав вновь образованной Ленинградской области. Порховский уезд, согласно данному постановлению, был ликвидирован. При этом Солецкая волость и Козловичский сельсовет Боровичской волости вошли во вновь образованный Солецкий район Новгородского округа. Оставшаяся территория была разделена между различными районами Псковского округа.

Современное положение 
На данный момент бо́льшая часть территории бывшего Порховского уезда входит в состав Порховского района Псковской области.

Географическое положение 
По состоянию на начало XX века Порховский уезд располагался в северо-западной части Псковской губернии и граничил с Псковским и Островским уездами на западе, Новоржевским и Холмским уездами на юге, с Новгородской губернией на востоке и Санкт-Петербургской губернией на севере.

Состав уезда 
Количество волостей на протяжении существования уезда периодически менялось: так, в 1861 году в состав уезда входило 30 волостей, в 1892 году их стало 22, а к 1924 году в результате укрупнения их осталось только 8.

 Примечание: Волости, которые соответствуют друг другу выделены курсивом. В других случаях факт территориальной преемственности не обязателен.

Примечания

Источники 
 Записка о направлении Псково-Бологовской железнодорожной линии через город Порхов. — СПб.: Тип. Я. И. Либермана, 1894.

Ссылки 
 Старые карты Порховского уезда